Каструччо Кастракани дельи Антельминелли или Каструччио Кастракани дельи Антельминелли (; , Лукка — , Лукка) — средневековый итальянский полководец, кондотьер, вождь гибеллинов, из рода Антельминелли.

Благодаря своему политическому и военному таланту стал герцогом Лукки и Пистойи и вёл успешную войну с Пизой.

Биография 

С 1300 года служил в качестве кондотьера Филиппу IV Французскому во Фландрии, Висконти в Ломбардии, с 1313 года — Угуччоне делла Фаджиола в центральной Италии. Участвовал во многих военных походах, включая взятие Лукки (1314 год) и битву при Монтекатини (1315 год).

Опасаясь растущей популярности Каструччо, Угуччоне заключил его в тюрьму, из которой он был освобождён благодаря восстанию жителей Лукки.

В 1316 году избран пожизненным консулом Лукки. Сначала Каструччо поддерживал Фридриха Австрийского, который в 1320 году назначил его имперским викарием Лукки, Луниджаны и Валь ди Ньеволе. После битвы при Мюльдорфе перешёл на сторону императора Людовика Баварского.

В 1325 году разбил и взял в плен гвельфского полководца Раймонда Кардону. В том же году получил от императора Людовика Баварского титул герцога Лукки, Пистойи, Вольтерры и Луни.

В 1327 году захватил Пизу и был назначен имперским викарием этого города.

После смерти Каструччо Кастракани в 1328 году гвельфы снова пришли к власти и лишили его наследников всех владений.

Значение и признание 
Его жизнеописание принадлежит Никколо Маккиавелли (1520 год).

Примечания

Ссылки 
 [www.greve-in-chianti.com/hiking-localities/Montefioralle/castracani-eng.htm (англ.)]

Кондотьеры
Родившиеся в Лукке
Умершие в Лукке